Jul est un nom propre qui peut désigner :
 Jul, un rappeur français ;
 Jul, un auteur de bandes dessinées français ;
 Jul (ou Yule), une fête païenne germanique et scandinave traditionnellement fêtée aux alentours de Noël ;
 Jul, la période de Noël au Danemark ;
 Jul, un prénom germanique ;
 Jul, une ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée à Pratviel.

JUL est un code qui peut signifier :
 .

JUL est un sigle qui peut signifier :
 java.util.logging, la fonctionnalité de journalisation de la plate-forme Java.

Homonymie de pseudonyme
Code IATA des aéroports